Der Wettbewerb im Halbmittelgewicht der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 2016 wurde am 9. August in der Arena Carioca 2 ausgetragen. Pro Nation durfte maximal ein Athlet antreten. Das zulässige Körpergewicht eines Athleten betrug bis zu 81 kg. Olympiasieger wurde der Russe Chassan Chalmursajew vor Travis Stevens aus den Vereinigten Staaten. Die beiden Bronzemedaillen gingen an den Japaner Takanori Nagase und Sergiu Toma aus den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Ergebnisse

Medaillenentscheidungen

Finale

Hoffnungsrunde

Turnierbaum

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Endstand

Weblinks 
 Resultate Halbmittelgewicht Männer

Halbmittelgewicht Manner